VI Международные зимние игры глухих прошли в Берхтесгадене, ФРГ. Игры проводились с 20 по 25 февраля 1967 года, участие в них приняли 77 спортсменов из 12 стран.

Виды спорта 
Программа VI Международных зимних игр глухих включала 2 спортивные дисциплины:

Страны-участницы 

В VI Международных зимних играх глухих приняли участие спортсмены из 12 государств:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих 
 VI Международные зимние игры глухих  на Deaflympics.com

Февраль 1967 года
Зимние Сурдлимпийские игры
Спорт в Германии в 1967 году
Международные спортивные соревнования в Берхтесгадене